
La prima stagione della serie televisiva Aeroporto internazionale è stata trasmessa su Rai 1 dal 5 febbraio al 16 aprile 1985 il martedì in seconda serata e dal 17 ottobre al 6 novembre 1985 quotidianamente nella fascia preserale.